Vallstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nordre Vallstjärnen, sjö i Vansbro kommun, 
Söndre Vallstjärnen, sjö i Vansbro kommun, 
Vallstjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun, 
Vallstjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,

Se även
Valletjärn
Vallatjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn